Çamlıhemşin (district), een Turks district in de provincie Rize
 Çamlıhemşin (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Çamlıhemşin